Лукашовка (), село, 
Владимировский сельский совет, 
Красноградский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323380504. Население по переписи 2001 года составляет 402 (194/208 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Лукашовка находится на берегу реки Вшивая, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Отрадовка, ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Забарино (Зачепиловский район).
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Происхождение названия

История 
 1830 — дата основания.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 18 воинов.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины